Caterina di Borbone – nobildonna francese, figlia della regina Giovanna III di Navarra e di Antonio di Borbone, sorella di re Enrico IV di Francia
 Caterina Enrichetta di Borbone – nobildonna francese, figlia illegittima di Re Enrico IV e di Gabrielle d'Estrées
 Caterina di Borbone-Clermont – nobildonna francese, duchessa consorte di Geldern